David Foster (schrijver), een Australische schrijver
David Foster (musicus), een Canadees musicus
David Foster (houthakker), een Tasmaans wereldkampioen houthakken
David Foster (filmproducer), een Amerikaans filmproducent (1929-2019)
David Foster (televisieproducent), een Amerikaans arts en televisieproducent (o.a. House)